Финал Кубка Англии 1948 года () — футбольный матч, состоявшийся 24 апреля 1948 года на стадионе «Уэмбли», заключительная игра 67-го розыгрыша Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. В нём сыграли футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Блэкпул». «Юнайтед», который не выигрывал Кубок Англии на протяжении 39 лет, победил со счётом 4:2 — голы за «красных» забили Джек Роули (дважды), Стэн Пирсон и Джон Андерсон. За «Блэкпул» отличились Эдди Шимуэлл и Стэн Мортенсен.

Матч

Обзор матча 
В матче встретились две команды из Ланкашира, и громкая вывеска привлекла на «Уэмбли» более 90 тысяч зрителей. На 12-й минуте счёт в матче открыл игрок «Блэкпула»  после удара с одиннадцатиметровой отметки, назначенного за фол на Стэне Мортенсене. Джек Роули из «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт на 28-й минуте после голевой передачи от Джимми Дилейни. На 35-й минуте Мортенсен вновь вывел «Блэкпул» вперёд. Первый тайм завершился со счётом 2:1 в пользу «Блэкпула».

На 70-й минуте Джек Роули забил свой второй гол ударом головой после штрафного, сравняв счёт. На 80-й минуте вратарь «Юнайтед» Джек Кромптон сделал важнейший «сейв», взяв опасный удар Стэна Мортенсена. Не прошло и минуты, как Стэн Пирсон мощно пробил с 20 ярдов и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 82-й минуте Джон Андерсон забил четвёртый мяч «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 4:2. В целом «Юнайтед» доминировал на протяжении всей игры: команда заработала 12 угловых, тогда как «Блэкпул» подал только 4 угловых удара.

Отчёт о матче

Путь к финалу 
Первыми указаны голы команд, игравших на домашнем стадионе.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1948
Кубок Англии 1948
Кубок Англии 1948
Футбол в Англии в сезоне 1947/1948
Англия кубок финал
События 24 апреля
Апрель 1948 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1948 год в Лондоне